Cenzus může být:

 soupis osob nebo majetku prováděný k daňovým účelům
 sčítání lidu, domů a bytů
 cenzus (Starověký Řím) – sčítání a úřední majetkový odhad používaný pro výběr daní a vojenskou povinnost 
 v některých státech souhrn podmínek pro nabytí některých volebních a jiných občanských práv a svobod
 volební cenzus
 cenzus (historie) – ve středověku se jednalo o dávku, rentu nebo úrok